Линдов — фамилия и топоним: 
 Линдов — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Грос-Линдов — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Линдов, Гавриил Давидович (1874—1919) — русский революционер, политик, публицист.
 Линдов-Лившиц, Илья Яковлевич (1900—1938) — советский разведчик, полковник (1935).